Masters 1991 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 3 - 10 februari 1991 i Wembley Conference Centre i London, England. Stephen Hendry vann sin tredje raka titel, den förste i historien att vinna Masters tre år i följd, och den andre, efter Cliff Thorburn, att vinna Masters tre gånger totalt.

Finalen mellan Hendry och Mike Hallett har gått till historien på grund av den fantastiska vändning som Hendry stod för. Mike Hallett hade gått fram till en 7-0-ledning i finalen, och var då bara två frames från seger. Tre frame senare var ställningen 8-2, och Hallett behövde bara sänka rosa och svart för vinst av framet och matchen. Han missade dock rosa, och Hendry vände och vann alla de sju återstående framen av matchen. Segersiffrorna blev alltså 9-8 till Hendry. Mike Hallett hämtade sig aldrig riktigt efter detta nederlag, och dalade på rankingen från de absoluta toppositionerna.

Skotten Alan McManus gjorde sin debut i Masters detta år, en tävling som han skulle komma att vinna tre år senare.

Resultat

Källor 
 Everton, Clive: The Embassy Book of World Snooker, Bloomsbury Publishing PLC , 1993. 
 Snooker Database

Referenser 

1991 i Storbritannien
1991
Snookersäsongen 1990/1991